A La Liga 1944–1945-ös szezonja volt a bajnokság tizennegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győzelmet az FC Barcelona szerezte meg. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1